Az A14-es autópálya, más néven az Adriatica az olasz félsziget második legfontosabb észak-dél irányú autópályája.Hossza 743,4 km.

Útvonal és jellemzők

Az autópálya Bologna S. Lazzaro és Rimini Nord, valamint Ancona Sud és Civitanova Marche között három-, egyébként kétsávos út.

[[Fájl:PMV A14-RA1.JPG|250 px|right|thumb|Egy háromsávos szakasz]]

A pálya az Adriai-tenger mentén halad, sok alagút és viadukt jellemzi.

Az A14 Bolognától indul, és Tarantóig vezet.

Első szakasza a Bologna-körgyűrűvel esik egybe, és egyike Olaszország legforgalmasabb közlekedési csomópontjainak, ez is az oka annak, hogy itt háromsávossá bővítették.

A pálya keresztül szeli Emilia-Romagna régió Romagna részét északnyugatról délkelet felé egészen Riminiig, aztán végighalad a marchei tengerpart teljes szakaszán érintve a következő városokat: Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Osimo, Porto San Giorgio, Grottammare és San Benedetto del Tronto (Km 311) majd belép Abruzzóba, ahol érinti Giulianovát (Km 334), Roseto degli Abruzzit,  Pescarát (itt egyesül az A25-ös autópályával) Róma irányába), Lancianót (Km 411) és Vastót (Km 437). Ezt követően Termoliig Molise területén halad.

A Biferno folyót elhagyva (Km 478), a korábban dombos táj fokozatosan síksággá alakul. A 490-es kilométernél lépünk be Puglia régióba, érintve San Severo, Foggia (Km 554) és Cerignola településeket.

Az Ofanto'' folyót elhagyva, és miután megkapja az A16-os autópálya forgalmát, ismét a tengerparton halad egészen Bari városáig(Km 672), aztán elhalad Andria, Barletta, Trani, Molfetta és Bitonto mellett. Itt délnek veszi az irányt  a Jón-tenger irányába, és Tarantónál véget ér.

Források

Fordítás 
 

Olaszország autópályái
Emilia-Romagna közlekedése
Marche közlekedése
Abruzzo közlekedése
Molise közlekedése
Puglia közlekedése